Тереховщина — название населённых пунктов в России:

 Тереховщина — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Тереховщина — деревня в Осташковском районе Тверской области.